Rockstar Games développe un jeu vidéo sans titre dans la série Grand Theft Auto. Il s'agit du huitième jeu principal de Grand Theft Auto, après Grand Theft Auto V (2013), et du seizième épisode au total. Après des années de spéculations et de fuites, Rockstar a confirmé que le jeu était en développement en février 2022. Des images d'une version inachevée ont été divulguées en ligne en septembre 2022 dans ce qui a été décrit comme l'une des plus grandes fuites de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo.

Développement 
À la suite de la sortie de Grand Theft Auto V en septembre 2013, le président de Rockstar North, Leslie Benzies, a déclaré que la société avait  pour la prochaine entrée de la série. En mars 2018, The Know a annoncé que le jeu, dont le nom de code était Project Americas, se déroulerait principalement dans une Vice City retravaillée et en partie en Amérique du Sud, avec une protagoniste féminine jouable. En avril 2020, Jason Schreier de Kotaku rapporte que le jeu était  en tant que  qui se développerait avec le temps, pour éviter le crunch des jeux précédents. En juillet 2021, Tom Henderson de GameSpot affirme que le jeu se déroulerait dans Vice City d'aujourd'hui, que sa carte pourrait évoluer au fil du temps comme Fortnite et qu'il ne sortirait pas avant 2025 ; Schreier a réaffirmé ces rapports. Écrivant pour Bloomberg News en juillet 2022, Schreier a rapporté que le jeu, intitulé Grand Theft Auto VI, est entré en développement en 2014 et mettrait en vedette une paire de protagonistes influencés par Bonnie et Clyde, dont une Latina ; il a affirmé que les développeurs renversaient prudemment la tendance de la série à plaisanter sur les groupes marginalisés.

Le 4 février 2022, Rockstar Games a confirmé que le développement était  et qu'ils espéraient . En juillet, Rockstar a annoncé que Red Dead Online ne recevrait plus de mises à jour majeures car les ressources de développement étaient retirées pour se concentrer sur le jeu à venir. Des sources de l'industrie ont déclaré que Rockstar avait réaffecté des ressources après que les remasterisations prévues de Grand Theft Auto IV (2008) et Red Dead Redemption (2010) aient été interrompues en raison du contrecoup reçu par Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition (2021). En août, Strauss Zelnick, PDG de la société mère de Rockstar, Take-Two Interactive, a déclaré que Rockstar était .

Piratage 
Le 18 septembre 2022, 90 vidéos montrant 50 minutes de séquences de jeu en cours de réalisation ont été divulguées sur GTAForums. Schreier a confirmé avec des sources de Rockstar que les images étaient réelles, et The Guardian a rapporté qu'il s'agissait de plusieurs étapes de développement, avec des vidéos datant d'environ un an. La séquence révèle un décor moderne de Vice City, contient des tests d'animation, des tests de gameplay, des mises en page de niveau et des conversations entre les personnages, et dépeint les personnages des joueurs, Jason et Lucia, entrant dans un club de strip-tease et cambriolant un restaurant. Le pirate informatique a affirmé être à l'origine de la faille de sécurité d'Uber de la semaine précédente. Ils ont affirmé avoir téléchargé les fichiers directement à partir des groupes Slack internes de Rockstar, et qu'ils possédaient le code source, les actifs et les versions internes du nouveau jeu et de Grand Theft Auto V, qu'ils ont menacé de divulguer.

Take-Two a répondu en soumettant des retraits de vidéos montrant ou discutant des fuites hébergées sur YouTube en vertu du Digital Millennium Copyright Act, et a contacté les modérateurs de GTAForums et Reddit pour supprimer l'accès. Le pirate a écrit qu'ils  avec Rockstar ou Take-Two. Plusieurs journalistes ont décrit l'événement comme l'une des plus grandes fuites de l'histoire du jeu vidéo ; Schreier l'a appelé  qui pourrait limiter la flexibilité du travail à distance pour les employés. L'analyste de Jefferies, Andrew Uerkwitz, l'a qualifié de  qui pourrait potentiellement retarder le jeu et diminuer le moral du personnel, mais il était peu probable qu'il ait un impact sur la réception ou les ventes. The Guardian a noté que les images divulguées étaient largement critiquées  en raison de leur qualité, bien qu'elles ne soient pas représentatives du produit final. Plusieurs développeurs et cadres ont offert leurs condoléances aux développeurs, dont Cliff Bleszinski, Neil Druckmann, Rami Ismail et Alanah Pearce.

Le 19 septembre, Rockstar a confirmé que la fuite était une  et a déploré la manière dont le jeu a été démontré pour la première fois, mais n'a pas anticipé les effets à long terme sur le développement. Take-Two a ajouté que des mesures avaient été prises . Le cours de l'action de la société a chuté de plus de 6 % dans les échanges avant la commercialisation ce jour-là, mais s'est redressé pendant les heures normales de négociation après la déclaration de Take-Two. Uber a reconnu les liens potentiels avec sa propre faille de sécurité et a noté qu'il travaillait avec le Federal Bureau of Investigation et le ministère de la Justice des États-Unis. Ils pensaient que le pirate était affilié au groupe Lapsus$, qui aurait violé des sociétés telles que Microsoft, Nvidia et Samsung au cours de l'année précédente et notamment cette année. Le 22 septembre, la City of London Police arrête un adolescent de Lapsus$ âgé de 17 ans.

Notes

Références 

Grand Theft Auto
Cyberattaque